Moonchild (band), een Duitse gothic rock-, en later gothic metal-band sinds 1988
Moonchild (The Cats), een nummer van The Cats van het album Love in your eyes uit 1974
Moon Child (computerspel), een computerspel uit 1997
Moon Child (1989), een Spaanse film uit 1989
Moon Child (2003), een Japanse film uit 2003